Boy van Baarle (ur. 18 grudnia 1983 w Delfcie) – holenderski skoczek narciarski i trener skoków narciarskich. Były reprezentant Holandii w skokach narciarskich i rekordzista tego kraju w długości skoku narciarskiego mężczyzn. Jego największym sukcesem na arenie międzynarodowej było zajęcie 5. miejsca w konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w Ishpeming w sezonie 2000/2001. Brązowy medalista mistrzostw Holandii z 2001 roku.

Życiorys

Kariera sportowa (1994–2005) 
Boy van Baarle pierwszy skok narciarski w życiu oddał w 1994 roku. Początkowo uprawiał również narciarstwo alpejskie. Profesjonalną karierę sportową rozpoczął za namową jednego z holenderskich trenerów po tzw. „dniu talentów” organizowanym corocznie przez Holenderski Związek Narciarski. Razem z nim wyselekcjonowano wówczas grupę 10 zawodników, w skład której wchodziła również jedna kobieta – Nathalie Rissema. Boy Van Baarle był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych z tej grupy i, za namową Jarno Bora (byłego skoczka i medalisty mistrzostw Holandii), wkrótce oddawał już skoki na obiekcie o punkcie konstrukcyjnym wynoszącym 65 metrów.

W zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej zadebiutował w marcu 2000 roku, zajmując ostatnie, 54. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Rovaniemi. Z kolei w zawodach letnich zadebiutował 15 lipca 2000 roku w Villach, gdzie w konkursie Pucharu Kontynentalnego zajął 51. miejsce. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej zimowego cyklu Pucharu Kontynentalnego zdobył 11 lutego 2001 roku w amerykańskim Westby, gdzie po skokach na odległość 100 i 92,5 m został sklasyfikowany na 27. pozycji. Kolejne punkty zdobył podczas konkursów rozegranych 17 i 18 lutego 2001 roku w Iron Mountain – pierwszego dnia był 11., a dzień później 29.. Po raz czwarty i ostatni w sezonie 2000/2001 punktował 24 lutego 2001 roku w Ishpeming. Wówczas to, po skokach na odległość 85,5 oraz 87,5 metrów zajął najwyższe w swojej karierze, 5. miejsce. W sumie w sezonie 2000/2001 w ośmiu startach zdobył 75 punktów i został sklasyfikowany na 109. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Sezon ten był jednocześnie jego najlepszym w karierze. W marcu 2001 roku van Baarle był zgłoszony do udziału w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Oslo, jednak ostatecznie w nich nie wystartował. Podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain Boy van Baarle, skacząc na odległość 123 metrów, ustanowił nowy rekord Holandii w długości skoku narciarskiego mężczyzn, poprawiając tym samym wcześniejszy rekord, który wynosił 118,5 metrów i należał do Nielsa de Groota. W marcu 2001 roku w rozegranych w austriackim Ramsau am Dachstein mistrzostwach Holandii w skokach narciarskich zdobył brązowy medal w rywalizacji indywidualnej na skoczni K-90, przegrywając z Ingemarem Mayrem (1. miejsce) i Nielsem de Grootem (2. pozycja).

5 września 2001 roku Boy van Baarle zadebiutował w konkursie głównym Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. W trzech startach w konkursach głównych edycji 2001 tego cyklu nie zdobył jednak ani razu punktów, dwukrotnie zajmując najlepsze w karierze, 40. miejsce. W grudniu tego samego roku po raz pierwszy wystąpił także w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Villach nie zakwalifikował się jednak do konkursu głównego, a w konkursie drużynowym zajął ostatnie, 10. miejsce. W sezonie 2001/2002 w konkursie głównym Pucharu Świata wystartował jeszcze raz – 27 stycznia 2002 roku w Sapporo wraz z reprezentacją Holandii ponownie zajął ostatnie, tym razem 11. miejsce w konkursie drużynowym. Poza tym jeszcze trzykrotnie brał udział w kwalifikacjach do konkursów głównych, jednak ani razu nie wywalczył awansu. W sezonie tym, mimo kilku startów nie zdobył także ani razu punktów Pucharu Kontynentalnego. Zdobył za to 3 punkty w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego dzięki 28. pozycji, jaką zajął 1 września 2001 roku w Park City. W związku z tym, iż konkursy letnie nie były wówczas wyodrębniane jako oddzielny cykl zawodów został więc sklasyfikowany na 263. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

W sezonie 2002/2003 uczestniczył głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W związku z wyodrębnieniem letniego cyklu Pucharu Kontynentalnego zdobył także punkty do klasyfikacji generalnej pierwszej w historii edycji tego cyklu. Miało to miejsce 21 i 22 września 2002 roku w Calgary, gdzie zajął odpowiednio 22. i 25. miejsce, zdobywając w sumie 15 punktów do klasyfikacji generalnej. Z kolei w edycji zimowej Pucharu Kontynentalnego punkty zdobywał trzykrotnie, za każdym razem w Ishpeming. 28 lutego 2003 roku był tam 22., 1 marca 19., a dzień później 12. W sumie w 15 występach w zawodach tego cyklu w sezonie zdobył 43 punkty i został sklasyfikowany na 116. miejscu w klasyfikacji generalnej.

W kolejnym sezonie ponownie uczestniczył głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Wziął udział w 8 konkursach letniej edycji Pucharu Kontynentalnego, zdobywając punkty raz – 20 lipca 2003 roku w Calgary, gdzie zajął 29. pozycję. Dzięki zdobytym wówczas dwóm punktom został sklasyfikowany na 97. miejscu klasyfikacji generalnej tego cyklu. 30 listopada 2003 roku w Ruce zadebiutował w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata. Zajął wówczas 69. miejsce wśród 73 sklasyfikowanych skoczków. Był to jego pierwszy i jedyny w karierze start w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata. W tym samym sezonie wystartował także w 18 konkursach Pucharu Kontynentalnego, jednak punkty zdobył raz – 9 stycznia 2004 roku był 29. w Sapporo. Dzięki temu występowi został sklasyfikowany na 136. miejscu w klasyfikacji generalnej tego cyklu z dorobkiem 2 punktów. W całym sezonie wystartował także w sumie sześciokrotnie w kwalifikacjach do konkursów indywidualnych Pucharu Świata, ani razu nie awansując do konkursu głównego.

Sezon 2004/2005 był ostatnim sezonem jego profesjonalnych startów w zawodach skoków narciarskich. Wziął udział w pięciu konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego, jednak nie zdobył punktów, a jego najlepszą pozycją było 49. miejsce, jakie zajął 10 lipca 2004 roku w Velenje. Wziął także udział w 21 konkursach zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, jednak także nie zdobył punktów, a jego najlepszym występem była 32. pozycja, którą zajął 26 lutego 2005 roku w Iron Mountain. Jego ostatnim występem na arenie międzynarodowej był start w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, jaki miał miejsce 12 marca 2005 roku, a w którym zajął 61. miejsce.

Po zakończeniu sezonu 2004/2005, wiosną 2005 roku Boy van Baarle, będąc wówczas jedynym Holendrem profesjonalnie uprawiającym skoki narciarskie, zakończył czynną karierę sportową. Był jednocześnie ostatnim z holenderskich skoczków, którzy rozpoczęli swoje kariery w latach 90. XX wieku w ramach ówczesnego planu budowy reprezentacji Holandii. Jego decyzja była spowodowana brakiem odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony Holenderskiego Związku Narciarskiego.

Boy van Baarle jest jednocześnie rekordzistą Holandii w długości skoku narciarskiego mężczyzn. Najdłuższy oddany przez niego skok miał odległość 197 metrów i został oddany podczas w styczniu 2005 podczas testów na austriackiej skoczni Kulm.

Po zakończeniu kariery skoczka (od 2005) 
Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął pracę jako trener skoków narciarskich, trenując dzieci i młodzież w austriackim klubie sportowym WSC Bad Mitterndorf oraz odpowiadając za szkolenie dzieci i młodzieży w lokalnym związku narciarskim Styrii. W zawodach niższej rangi rozgrywanych na skoczniach w Bad Mitterndorf pełni funkcję szefa skoczni.

Oprócz skoków narciarskich uprawia także inne dyscypliny sportowe. Od sierpnia 2004 roku występuje w rozgrywkach niższych lig austriackich w piłce nożnej, grając na pozycji pomocnika. W latach 2004–2009 grał w drużynie ASV Bad Mitterndorf, następnie w latach 2009–2011 reprezentował barwy klubu FC Tauplitz, a od czerwca 2011 roku gra w zespole ASV Ebner-Transporte Bad Mitterndorf. Poza tym uprawia również narciarstwo alpejskie – w marcu 2011 wystartował w zawodach Lopernalm Trophy, w których w swojej klasie uzyskał 2. czas, a w klasyfikacji ogólnej został sklasyfikowany na 19. pozycji.

Został także lokalnym politykiem Socjaldemokratycznej Partii Austrii.

Życie prywatne 
Boy van Baarle jest synem Johna van Baarle i Jolandy van Beynum. Ma jednego brata – Kaya, urodzonego w 1987 roku, który jako dziecko także uprawiał skoki narciarskie. Pseudonim Boya van Baarle'a to BVB. Posiada zarówno holenderskie, jak i austriackie obywatelstwo. W czasie swojej kariery sportowej mieszkał zarówno w holenderskim Delfcie, gdzie się urodził, jak i w austriackim kurorcie Bad Mitterndorf, gdzie mieszka na stałe po zakończeniu kariery. Posługuje się językiem angielskim, niderlandzkim i niemieckim. W maju 2012 roku wziął ślub z Petrą Präsoll, która przyjęła nazwisko van Baarle. Ma jednego syna.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Holenderscy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Austriaccy piłkarze
Politycy Socjaldemokratycznej Partii Austrii
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Delfcie